The Album peut faire référence à :

 The Album, album d'ABBA sorti en 1977 ;
 The Album, album de NOFX sorti en 1988 ;
 The Album, album de Jive Bunny and the Mastermixers sorti en 1989 ;
 The Album, album de Dana International sorti en 1998 ;
 The Album, album de Terror Squad sorti en 1999 ;
 The Album, album de Smif-n-Wessun sorti en 2007 ;
 The Album'', album de Blackpink sorti en 2020.

Voir aussi